Сім'я Кеннеді — відома американська династія ірландського походження, багато представників якої були відомими політиками та обіймали високі посади в керівних органах США. Кеннеді є католиками, демократами й походять зі штату Массачусетс.

Патріархом сім'ї є Патрік Джозеф Кеннеді, а найбільш відомими її представниками є його онуки, 35-й президент США, Джон Фіцджеральд Кеннеді, 64-й Генеральний прокурор США Роберт Френсіс Кеннеді і сенатор Едвард Мур Кеннеді.

Протягом декількох поколінь із представниками родини Кеннеді відбувалися трагічні випадки, зокрема вбивства Джона і Роберта, а також чотири авіакатастрофи. Журналісти назвали цей ланцюг подій «прокляттям Кеннеді».
Інші члени родини були довгожителями (середній вік — 90 років).

Родинне древо

Примітки 

Кеннеді
Політики США